Talent nie istnieje – mixtape polskiego rapera Flinta. Wydawnictwo ukazało się 16 maja 2014 roku nakładem wytwórni muzycznej Koka Beats. Produkcji nagrań podjęli się Salvare, DJ Flip, Miliony Decybeli, Folku, EsDwa, Szogun, Tasty Beatz, Err Bits, Maro Music oraz Luxon. Gościnnie na albumie można było usłyszeć raperów Klasika, Haja, Neile, Pezeta oraz Solara.

Lista utworów 

Opracowano na podstawie materiału źródłowego

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2014